Лескано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лескано, Гастон (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Лескано, Дарио (род. 1990) — парагвайский футболист.